Sudamericano de Rugby 2002 puede referirse a:

 Campeonato Sudamericano de Rugby A 2002 el torneo de primer nivel disputado por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
 Campeonato Sudamericano de Rugby B 2002 el torneo de segundo nivel disputado por Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.